Alvaro Gasparini – giocatore e allenatore di calcio
Amedeo Gasparini – calciatore
Angiolino Gasparini – calciatore
Daniela Gasparini – politica
Daniele Gasparini – compositore
Donatello Gasparini – calciatore
Ercole Gasparini – architetto
Ettore Gasparini – calciatore
Ferdinando Gasparini – calciatore
Francesco Gasparini – compositore
Giorgio Gasparini – pittore
Giovanni Gasparini – giocatore e allenatore di calcio
Giovanni Andrea Gasparini – patriota
Jacopo Gasparini – diplomatico
Leopoldo Gasparini – partigiano
Lodovico Gasparini – regista
Luca Gasparini – montatore e regista
Maria Gasparini – attrice
Marten Gasparini – giocatore di baseball
Michelangelo Gasparini – compositore e cantante
Mitja Gasparini – pallavolista
Monica Gasparini – giornalista
Quirino Gasparini – compositore
Paolo Gasparini – attore
Sandra Gasparini – slittinista
Vittorio Gasparini – partigiano